Bazzano ist der Name folgender Orte in Italien:

 Bazzano, ein Ortsteil der Gemeinde Valsamoggia in der  Metropolitanstadt Bologna
 Bazzano, ein Ortsteil von L’Aquila in der Provinz L’Aquila 
 Bazzano, ein Ortsteil der Gemeinde Neviano degli Arduini in der Provinz Parma

Bazzano ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Bazzano (* 1923), australischer Radrennfahrer
 Miguel Bazzano, uruguayischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Bazzano-Insel